Fernando Couto (atleet) : Portugees atleet
 Fernando Couto (voetballer) : Portugees voetballer